Stampede é o quinto álbum de estúdio da banda americana de rock The Doobie Brothers, lançado em 1975.

Faixas 

"Sweet Maxine" (Johnston, Simmons) – 4:26
"Neal's Fandango" (Simmons) – 3:16
"Texas Lullaby" (Johnston) – 5:00
"Music Man" (Johnston) – 3:28
"Slack Key Soquel Rag" (Simmons) – 1:50
"Take Me in Your Arms (Rock Me a Little While)" (Holland-Dozier-Holland) – 3:39
"I Cheat the Hangman" (Simmons) – 6:38
"Précis" (Baxter) – 0:56
"Rainy Day Crossroad Blues" (Johnston) – 3:45
"I Been Workin' on You" (Johnston) – 4:22
"Double Dealin' Four Flusher" (Simmons) – 3:30

Integrantes 

Tom Johnston - guitarra, vocal
Pat Simmons - guitarra, vocal
Jeff "Skunk" Baxter - guitarra, steel guitar
Tiran Porter - baixo, vocal
John Hartman - bateria
Keith Knudsen - bateria, vocal

Músicos convidados

Bill Payne - teclados
Ry Cooder - violão na "Rainy Day Crossroad Blues"
Maria Muldaur - vocal na "I Cheat The Hangman"
Carl Himmle - percussão na "I Been Workin' On You"
Conte e Pete Condoli - trompete na "I Cheat The Hangman"
Bobbye Hall Porter - conga na "Take Me In Your Arms (Rock Me a Little While)"
Victor Feldman - percussão
Sherlie Matthews - vocal nas "Take Me In Your Arms (Rock Me a Little While)" e "I Been Workin' On You"
Venetta Fields - vocal nas "Take Me In Your Arms (Rock Me a Little While)" e "I Been Workin' On You"
Jessica Smith – vocal nas "Take Me In Your Arms (Rock Me a Little While)" e "I Been Workin' On You"
Ted Templeman - percussão

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1975